Ретимно (місто) — місто в Греції, у периферії Крит, столиця однойменного ному.
 Ретимно (ном) — ном в Греції на Криті.